Illa de Madura, illa d'Indonèsia
 Regne de Madura (Bangkalan) vegeu Madura.
 Regne de Madura Sumentep, vegeu Madura.
 Sultanat de Madura Pamekasan, vegeu Madura.
 Estat de Madura
 Estret de Madura, estret d'Indonèsia.
 Madura (Austràlia), localitat d'Austràlia Occidental.
 Madurai, ciutat de l'Índia coneguda antigament pels europeus com Madura
 Regne Nayak de Madura, regne del sud de l'Índia, capital Madurai.
 Districte de Madura, nom obsolet del districte avui anomenat districte de Madurai.
 Riu Madura, riu del districte de North Cachar Hills a l'Assam (India).